Wide Awake (1998), een Amerikaanse film uit 1998
Wide Awake (Audioslave), een nummer van de Amerikaanse groep Audioslave
Wide Awake (Katy Perry), een nummer van de Amerikaanse zangeres Katy Perry
Wide Awake (Milk Inc.), een nummer van Milk Inc.
Wide Awake (2007), een Amerikaans-Canadese film uit 2007